Cabo Verde peut désigner : 
 le Cabo Verde, le nom officiel du Cap-Vert, un pays insulaire de l'océan Atlantique au large de l'Afrique ;
 Cabo Verde, une municipalité brésilienne de l'État du Minas Gerais et la microrégion de São Sebastião do Paraíso ;
 Cabo Verde Express, une compagnie aérienne du Cap-Vert ;
 Transportes Aéreos de Cabo Verde, une compagnie aérienne du Cap-Vert.